Saint-Pol kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Pol-sur-Ternoise, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Pol-sur-Mer, departementet Nord i regionen Hauts-de-France,